Квалификационный турнир к чемпионату мира по кёрлингу на колясках 2007 года проводился в городе , Глазго (Шотландия) c 8 по 12 ноября 2006 года. Турнир проводился в первый раз.

Участие в турнире могла принять сборная любой страны — члена Всемирной федерации кёрлинга, ещё не квалифицированная для финальной части чемпионата 2009 года. В результате в турнире соревновались 9 национальных сборных команд. Квалификацию для участия в финальной части чемпионата получали сборные, занявшие два первых места.

Первое место на турнире заняла сборная России, второе место — сборная Японии.

Формат соревнований 
Команды в одной группе играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие первые два места получают квалификацию на финальный турнир чемпионата мира.

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в тай-брейк за 2-е место

Тай-брейк 
  1 : 8 '''

Итоговая классификация

Примечания 

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 2006 году
Чемпионаты мира в Шотландии
Ноябрь 2006 года
Международные спортивные соревнования в Глазго